Johann August Olearius kan syfta på:

* Johann August Olearius (1644–1711), tysk teolog
 Johann August Olearius (1688–1746), tysk teolog